Сы́рный суп — питательный суп, основным компонентом которого является расплавленный сыр. В рецептуру сырных супов обычно входит небольшое число других ингредиентов. В зависимости от рецепта в сырный суп добавляют лук, морковь, картофель, сельдерей, грибы, сливочное масло, молоко, мясной бульон, а также мясные продукты. Для сырных супов подходят разные сорта сыров: плавленые сыры (особенно для супов быстрого приготовления), чеддер, голландский, горгондзола. Сырный суп часто сервируют в тарелке на гренках из белого хлеба.

Сырные супы имеются в различных национальных кухнях: американской, колумбийской, французской, мексиканской, швейцарской и тибетской. «Сырная каша» () — традиционный сырный суп в регионе Кордова в Колумбии. Испанское название «сырный суп» () носит мексиканское блюдо, рецепт которого известен с 1893 года. Сырный суп «ке́зсуппе» () — фирменное блюдо в Центральной Швейцарии. В тибетской кухне имеется сырный суп из тибетского сыра чуру.

Примечания

Ссылки 	
 Рецепт сырного супа

Супы
Блюда из сыра